Surry ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Surry (Maine)
 Surry (New Hampshire)
 Surry (Virginia)

Siehe auch:
 Surry County
 Surrey (Begriffsklärung)